Ел Триунфо 3. Сексион има више значења:

 Ел Триунфо 3. Сексион, Ел Сантуарио (Хуарез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Триунфо 3. Сексион (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику